Udrea este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Cornel Udrea (n. 1947, Gheorgheni, Harghita), coordonator de programe de divertisment, teatru radiofonic și spectacole cu public
 Decebal Udrea, guvernator al Băncii Naționale a României (19891990)
 Elena Gabriela Udrea (n. 1973, Buzău), un politician român
 Florian Udrea, un deputat român (19921996), ales în județul Vrancea
 Maria Udrea (n. 1990), scrimeră română

Vezi și 
 Udrești (dezambiguizare)

Nume de familie românești